Mirjam Kloppenburg-Hooman (* 4. Januar 1966 in Lichtenvoorde) gehörte Ende der 1980er Jahre zu den besten niederländischen Tischtennisspielerinnen.

Mirjam Kloppenburg wurde bis 1987 von ihrem Vater Hans Kloppenburg trainiert. Dann wechselte sie zum Verein Comtest-Scylla mit deren Trainer Frits Kantebeen. Lange Zeit stand sie im Schatten von Bettine Vriesekoop, erst nach deren Spielpause Ende der 1980er Jahre wurde sie zur führenden niederländischen Tischtennisspielerin. Ab 1989 trat sie unter dem Namen Mirjam Hooman auf.

Erfolge 
Ab 1987 gewann Kloppenburg 14 Titel bei nationalen Meisterschaften, viermal im Einzel (1987,1988,1990,1993), sechsmal im Doppel (1984,1985,1993,1996,1997,2004) und viermal im Mixed (1984,1987,1990,2004). Zwischen 1993 und 1996 nahm Kloppenburg  an sieben Weltmeisterschaften und sechs Europameisterschaften teil. Bei der WM 1985 und 1987 belegte sie mit der niederländischen Mannschaft Platz vier. 1992 holte das Team Silber bei der Europameisterschaft. Insgesamt bestritt sie 214 Länderspiele für die Niederlande.

1991 gewann sie das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12, 1994 wurde sie Dritte. 1988, 1992 und 1996 qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele.

Aktivitäten in Deutschland 
Nach dem Ende ihrer internationalen Karriere spielte Mirjam Kloppenburg-Hooman bei mehreren deutschen Vereinen in der 1. und 2. Bundesliga: 1992 verpflichtete sie der TuS Glane, 1996 die DJK TuS Holsterhausen, 1997 der TuS Holtriem. Von 1998 bis 2000 war sie beim DJK SF Rheydt, danach mit Unterbrechungen bis 2007 bei DJK TuS Holsterhausen. Ab 2007 ist sie bei DJK VfL Willich im Einsatz.

Privat 
Seit 1989 ist Mirjam Kloppenburg verheiratet mit Jozef Hooman, mit dem sie zwei Kinder hat.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Gijsbert Spierenburg: Mit neuem Selbstbewußtsein in die europäische Spitzenklasse: Mirjam Kloppenburg, Zeitschrift DTS, 1990/1 S. 38–40
 niederländisch

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Niederlande)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Niederländer
Frau
Geboren 1966